Bieg masowy kobiet na mistrzostwach świata 2015 jako przedostatnia konkurencja mistrzostw została rozegrana 15 marca, w ostatnim dniu światowego czempionatu.

Złoty medal powędrował do reprezentantki Ukrainy Wałentyny Semerenko. Srebrny medal wywalczyła Niemka Franziska Preuß, zaś brązowy reprezentantka Włoch Karin Oberhofer. Z polskich zawodniczek najwyżej uplasowała się Krystyna Guzik – na 17. miejscu.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2015